Les Baigneuses, tableau de Gustave Courbet (1853)
 Les Baigneuses,  tableau d'Albert Gleizes (1912)
 Les Baigneuses, tableau de Pierre-Auguste Renoir (1918–1919)
 Les Baigneuses, film français de Viviane Candas (2003).